FAA puede hacer referencia a:

En :
Federación Agraria Argentina
Football Americano Argentina
Fuerza Aérea Argentina
Futbolistas Argentinos Agremiados
En :
Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration) de Estados Unidos.
En 
Arma Aérea de la Flota (Fleet Air Arm) de la Marina Real británica.

Acrónimos